Lunatics & Poets — студийный альбом группы «Red Elvises», выпущен 20 июля 2004 года.

Об альбоме 
Lunatics & Poets первый альбом группы после ухода Жени Колыханова.

Список композиций 
 «Ocean»
 «Venice, USA»
 «Night Butterfly»
 «Love Rocket»
 «Wind»
 «Winter Reggae»
 «Ticket to Japan»
 «Memoirs of a Phuket Geisha»
 «Juliet»
 «Tchaikovski»
 «Party Like a Rock Star»
 «This Music Is Wasted If We Don’t Dance»

Участники записи 
 Игорь Юзов — Banjo, Bass, Composer, Guitar, Vocals
 Олег Бернов — Bass, Engineer, Guitar, Percussion, Programming, Vocals
 George Earth — Theremin
 Chris Golden — Bass
 Ted Kamp — Bass (Acoustic)
 Nickolai Kurganov — Violin
 Дмитрий Мамохин — Trumpet
 Oleg Schramm — Accordion, Organ (Hammond), Piano
 Jay Work — Flute, Saxophone
 Toshi Yanagi — Guitar
 Adam Gust — Drums
 Evan Biegel — Engineer
 Barry Conley — Mixing
 Erik Hockman — Mastering, Mixing
 Christie Moeller — Package Design

Ссылки 
 Официальный сайт группы Red Elvises

Альбомы 2004 года
2004